Ми́льченко — украинская и русская фамилия. Известные носители:
 Мильченко, Анатолий Васильевич (1938—2011) — советский футбольный судья, грузинский футбольный функционер.
 Мильченко, Виктор Валерьевич (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Мильченко, Николай Петрович (1921—2019) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Мильченко, Семён Калинович (1921—1966) — Герой Советского Союза.
 Мильченко, Сергей Григорьевич (род. 1962) — советский и российских скульптор, заслуженный художник Российской Федерации.